Gisingen ist der Name folgender Orte:

Gisingen (Wallerfangen), Ortsteil von Wallerfangen, Saarland
Gisingen (Feldkirch), Stadtteil von Feldkirch, Vorarlberg